Amadou Mbow (1993-), acteur sénégalais ;
 Amadou-Mahtar M'Bow (1921-), homme politique sénégalais ;
 Anta Mbow (1951-), militante associative sénégalaise ;
 Darrell Mbow (1992-), homme d'affaires, chanteur et producteur français ;
 El Hadji Sethe Mbow (1985-), athlète sénégalais ;
 Fallou Mbow (1996-), coureur cycliste sénégalais ;
 Ibrahima Mbow (1963-), homme politique sénégalais ;
 Moustapha Mbow (2000-), footballeur sénégalais ;
 Pape M'Bow (1988-), footballeur sénégalais ;
 Penda Mbow (1955-), historienne sénégalaise.